|-
| 14401 - || 1990 XV || 15 decembrie 1990 ||  || K. Endate, 
|-
| 14402 - || 1991 DB || 18 februarie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 14403 - ||  || 8 aprilie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14404 ||  || 11 iulie 1991 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 14405 ||  || 5 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 14406 ||  || 5 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 14407 ||  || 5 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 14408 ||  || 6 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 14409 ||  || 5 septembrie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 14410 ||  || 7 septembrie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 14411 Clérambault ||  || 6 septembrie 1991 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 14412 Wolflojewski ||  || 9 septembrie 1991 ||  || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| 14413 Geiger ||  || 5 septembrie 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 14414 ||  || 13 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 14415 ||  || 13 septembrie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 14416 - ||  || 8 septembrie 1991 ||  || 
|-
| 14417 ||  || 13 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 14418 ||  || 15 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 14419 ||  || 15 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 14420 Massey || 1991 SM || 30 septembrie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 14421 ||  || 30 septembrie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 14422 ||  || 16 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 14423 ||  || 16 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 14424 Laval ||  || 30 septembrie 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 14425 - ||  || 13 octombrie 1991 ||  || , 
|-
| 14426 - ||  || 29 octombrie 1991 ||  || K. Endate, 
|-
| 14427 ||  || 9 noiembrie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 14428 Lazaridis ||  || 8 noiembrie 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 14429 Coyne || 1991 XC || 3 decembrie 1991 || Palomar || C. S. Shoemaker, 
|-
| 14430 - || 1992 CH || 10 februarie 1992 ||  || 
|-
| 14431 - ||  || 29 februarie 1992 || La Silla || 
|-
| 14432 - ||  || 2 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 14433 - ||  || 2 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 14434 - ||  || 6 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 14435 - ||  || 2 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 14436 - ||  || 23 martie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 14437 - ||  || 4 aprilie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14438 MacLean ||  || 27 aprilie 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 14439 - ||  || 2 septembrie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14440 - ||  || 2 septembrie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14441 - || 1992 SJ || 21 septembrie 1992 ||  || , 
|-
| 14442 ||  || 30 septembrie 1992 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 14443 Sekinenomatsu || 1992 TV || 1 octombrie 1992 ||  || , 
|-
| 14444 ||  || 2 octombrie 1992 ||  || 
|-
| 14445 - ||  || 26 octombrie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 14446 Kinkowan ||  || 31 octombrie 1992 || Kagoshima || , 
|-
| 14447 - || 1992 VL || 2 noiembrie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 14448 || 1992 VQ || 2 noiembrie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 14449 - ||  || 16 noiembrie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 14450 ||  || 18 noiembrie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 14451 ||  || 27 noiembrie 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 14452 ||  || 25 noiembrie 1992 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 14453 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 14454 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 14455 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 14456 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 14457 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 14458 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 14459 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 14460 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 14461 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 14462 - || 1993 GA || 2 aprilie 1993 || Kitt Peak || , 
|-
| 14463 McCarter ||  || 15 aprilie 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 14464 ||  || 21 aprilie 1993 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 14465 - || 1993 NB || 15 iulie 1993 ||  || S. Otomo
|-
| 14466 Hodge ||  || 25 iulie 1993 ||  || 
|-
| 14467 - ||  || 20 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14468 - ||  || 19 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14469 - || 1993 RK || 12 septembrie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 14470 - ||  || 15 septembrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14471 ||  || 21 septembrie 1993 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 14472 - ||  || 22 septembrie 1993 || Palomar || T. B. Spahr
|-
| 14473 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14474 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14475 - || 1993 VT || 14 noiembrie 1993 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 14476 - ||  || 14 decembrie 1993 || Palomar || 
|-
| 14477 - || 1994 CN || 2 februarie 1994 || Fujieda || , T. Urata
|-
| 14478 - ||  || 12 februarie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 14479 Plekhanov ||  || 8 februarie 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14480 - ||  || 11 august 1994 ||  || S. Otomo
|-
| 14481 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14482 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14483 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14484 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14485 - ||  || 11 septembrie 1994 ||  || S. Otomo
|-
| 14486 Tuscia || 1994 TE || 4 octombrie 1994 ||  || , 
|-
| 14487 - ||  || 2 octombrie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 14488 - ||  || 13 octombrie 1994 ||  || S. Otomo
|-
| 14489 || 1994 UW || 31 octombrie 1994 ||  || , T. Urata
|-
| 14490 ||  || 31 octombrie 1994 || Kushiro || , 
|-
| 14491 Hitachiomiya ||  || 4 noiembrie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 14492 Bistar ||  || 4 noiembrie 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 14493 ||  || 26 noiembrie 1994 ||  || , T. Urata
|-
| 14494 ||  || 30 decembrie 1994 || Kushiro || , 
|-
| 14495 - ||  || 6 ianuarie 1995 ||  || , 
|-
| 14496 ||  || 28 ianuarie 1995 || Kushiro || , 
|-
| 14497 - || 1995 DD || 20 februarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 14498 - ||  || 28 februarie 1995 ||  || 
|-
| 14499 Satotoshio ||  || 15 noiembrie 1995 ||  || K. Endate, 
|-
| 14500 Kibo ||  || 27 noiembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-